Limi steht für:

 Limi (Nepal), Gemeinde (VDC) im Distrikt Humla, Provinz Karnali, Nepal
 Limi (Sprache), eine der Lolo-Sprachen

Limi ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Andreas Limi (* 1960), norwegischer Politiker (Fremskrittspartiet)